Luis Alberto Luna Tobar (Quito, 15 de diciembre de 1923 - Ibídem, 7 de febrero de 2017) fue un prelado ecuatoriano de la Iglesia católica.

Biografía 
Fue hijo de Moisés Luna Andrade y de Ana María Tobar Donoso.  

Fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1946 por la Orden de los Carmelitas Descalzos de la Iglesia católica.

Episcopado

Obispo Auxiliar de Quito 
Fue nombrado arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de Quito y obispo titular de Mulli el 17 de agosto de 1977. 

Fue ordenado obispo el 18 de septiembre de 1977 por el cardenal Pablo Muñoz Vega.

Arzobispo de Cuenca 
El 7 de mayo de 1981 fue nombrado arzobispo de Cuenca, donde sirvió hasta su jubilación el 15 de febrero de 2000.

Según un documento obtenido de los Archivos Históricos de la Arquidiócesis de Cuenca, titulado "Un Pastor Sin Distingos" con autoría de Francisco Borja Cevallos, menciona que fue un hombre de insospechables facetas que ha ejercido de periodista, torero aficionado, confesor y consejero de las élites, y pastor de los más pobres, hombre apasionado de sus causas, libre, y sobre todo profundamente humano (...) vivencias que las ha tenido ya como aspirante ha sacerdote en España, ya como prelado mimado de la alta sociedad quiteña, de quien se convierte en confesor y hombre de extrema confianza, tanto en materia de fe y de moral, su palabra zanjaba toda discrepancia; ya como Arzobispo de Cuenca, en donde se adentra en el mundo de los más pobres y desvalidos. (Quito, 1999).

Fallecimiento 
Falleció a los 93 años de edad a las 07:30 de la mañana del 7 de febrero de 2017, en el Centro Médico Pablo Muñoz Vega, ubicado en La Armenia, en el Valle de Los Chillos (sur oriente de Quito), tras un progresivo deterioro de su salud.

Véase también 
 Arquidiócesis de Cuenca
 Arquidiócesis de Quito
 Orden de los Carmelitas Descalzos
 Miembros de la Orden de San Lorenzo

Referencias 

Borja, F. "Un Pastor sin distingos". Ecuador F.B.T. Cia. Ltda. Quito, 1999

Enlaces externos 
 El Telégrafo: El legado de monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Guayaquil - Ecuador, 8 de febrero de 2017
 El Tiempo: Un hombre, de palabras sabias. Cuenca - Ecuador, 9 de febrero de 2017
 Perfil del Monseñor Luna Tobar (vídeo)
 Monseñor Luna Tobar, una vida al servicio del país (vídeo)

Carmelitas Descalzos
Obispos de Ecuador
Arzobispos de Cuenca
Personas de Quito
Obispos carmelitas
Obispos católicos del siglo XX
Miembros de la Orden de San Lorenzo
Fallecidos en Quito